Чехословачка Република (ЧСР; чеш. и слч. -{Československá republika (ČSR)}-), било је званично име Чехословачке између 1918. и 1939. и између 1945. и 1960. године. Види:
Прва чехословачка република (1918–1938)
Друга чехословачка република (1938–1939)
Чехословачка влада у егзилу (1939–1945)
Трећа чехословачка република (1945–1948)
Социјалистичка Чехословачкa (1948–1960)

Чехословачка